Айдын Баламирза оглы Мамедов (, род. 21 ноября 1967, Сумгаит, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский историк, ученый-демограф, специалист по исторической демографии, доктор философии по истории, доцент кафедры «источниковедения, историографии и методики» Бакинского государственного университета.

Биография 
Айдын Мамедов родился в 1967 году в Сумгаите. По национальности — азербайджанец.

В 1975-1983 годах, учился в средней школе № 10 в Сумгаите.

В 1983 году, окончил с отличием Бакинский педогогический техникум имени М.А.Сабира. В 1987-1989 годах, служил в Советской Армии.

В 1989-1994 годах, окончил с отличием исторический факультет Бакинского Государственного Университета. Он был удостоен стипендии имени К. Маркса за отличную учебу в университете.

В 1994-1997 годах, работал в Сумгайытском государственном университете и на различных подготовительных курсах.

В 2013 году получил степень доктор философии по истории на тему «Турецкая политика Германии и ее историография в конце XIX и начале XX веков» по ​​специальности 5509.01 - «Историография, источниковедение и методики»..

С 2001 г. работает в БГУ на кафедре «Источниковедения, историографии и методики».

В 2019 году Айдын Мамедов написал первый учебник «Историческая демография» на азербайджанском языке. В том же году награжден медалью «100-летие Бакинского Государственного Университета».

С 2020 года Айдын Мамедов является заочным докторантом исторического факультета Бакинского государственного университета по специальности 5509.01 – «Историография, источниковедение и методы исторических исследований» на соискание ученой степени доктора исторических наук.

Участие в международных конференциях, симпозиумах, семинарах 

 Попытки Германии воспользоваться национально-нравственными и культурными ценностями в турецкой политике конца XIX - начала XX веков // Культурное разнообразие как социально-политическая ценность II Национальный форум культурологов Баку, 2010, стр. 201– 203.
 Турецкая политика Германии в конце XIX - начале XX вв. и ее историография // Азербайджан на пути к развитому обществу: реалии, перспективы: Материалы республиканской научно-практической конференции молодых исследователей, посвященной 2 февраля - Дню молодежи Баку, Азербайджанский университет 2 февраля 2011 г., стр. 221–222.
 Экономические и политические корни попыток Германии укрепиться в Турции в контексте историографии // Материалы Международной научной конференции «Актуальные проблемы устойчивого развития в условиях глобализации», посвященной 88-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и 93-летию. современной азербайджанской государственности Баку, Азербайджанский университет 4-5 мая 2011 г., стр. 460–461.
 «Роль музеев в укреплении памяти учащихся на уроках истории». I Республиканская научная конференция «Исследование, популяризация, охрана и восстановление национальных ценностей, охраняемых в музеях, архивах и библиотеках», состоялась в Национальном историческом музее Азербайджана, 20 июня 2017 года, с.141–145.
 Роль музеев в обучении исторической демографии на уроках истории. II Республиканская научная конференция «Исследование, популяризация, охрана и реставрация национальных ценностей, охраняемых в музеях, архивах и библиотеках», 2018, с.170–175.
 Вопросы исторической демографии в исследованиях Ахмад бека Агаоглу. PROCEEDING International Conference on Sustainable Development And Actual Problems of Humanitarian Sciences, 14–15 мая 2018 г., с.469–475.
 1. Демографическая политика в Азербайджанской Демократической Республике. 2. Историко-демографические проблемы женщин и семьи в трудах Ахмад бека Агаоглу с.377-380. Азербайджанская Демократическая Республика - 100: Первый парламент Республики мусульманский Восток Резюме международной научной конференции 21-23 мая 2018 г. стр. 47.
 Роль музеев в формировании исторической памяти подрастающего поколения. III Республиканская научная конференция «Исследование, популяризация, охрана и реставрация национальных ценностей, охраняемых в музеях, архивах и библиотеках», посвященная 100-летию музея «Независимость», 2019, с. 162–166.
 Научные знания по исторической демографии азербайджанского народа. Материалы Республиканской научной конференции «Место и роль исторического факультета и Бакинского государственного университета в общественно-политической жизни Азербайджана», посвященной 100-летию Бакинского государственного университета и исторического факультета, 8-9 октября, 2019, стр.122-129.
 Попытки царизма исказить численность населения Азербайджана в конце XIX- начале XX вв. Научный семинар «Территориальные и демографические вопросы в Азербайджане», 20 декабря 2019 г.
Влияние Второй мировой войны на социально-экономическое и демографическое положение населения в Азербайджане // Международная научная конференция «Азербайджан в годы Второй мировой войны», 22 июня 2020 года.
 Вопросы исторической демографии в историографии второй половины XX века по средневековой истории Азербайджана. Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы истории средневекового Азербайджана», Западно-Каспийский университет, 20 февраля 2021 г.
 Вопросы исторической демографии в историографии Азербайджана второй половины XX века. III Международная научная конференция по гуманитарным и социальным наукам, Баку, 6 апреля 2021 г.
 Вопросы исторической демографии в исследованиях азербайджанских историков второй половины XX века. Материалы IV Республиканской научно-практической конференции молодых исследователей, 9 апреля 2021 г.
 Демографические взгляды на влияние природных факторов на население в творчестве Низами Гянджеви. PROCEEDING International Conference on Works by Nizami Ganjavi as a literary and historical source, 7 мая 2021 г., Баку, с.82–85.
Преподавание историко-демографической знании в музее на основе экспонатов, отражающих древние обычаи, обряды и верования нашего народа, связанные с ростом поколений // Музей - в XXI веке: Проблемы соотношения классицизма и интерактивности. Международная научная конференция, 25 октября 2021 г.
1. Вопросы исторической демографии в исследованиях азербайджанских историков первобытного общества второй половины XX века; 2. Элементы исторической демографии в узорах на азербайджанских коврах // «30 лет независимости: успехи и перспективы историографии и источниковедения». Республиканская научная конференция, 17-19 ноября 2021 г.
Историко-демографические взгляды о модели семьи в творчестве Низами Гянджеви // Материалы научно-теоретической конференции, посвященной 880-летию Низами Гянджеви «Низами Гянджеви: предшественники и преемники - Средневековые рукописи и исторические проблемы азербайджанской культуры», Институт рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, 22 ноября 2021 г.
 Проблемы народонаселения в исследованиях по первобытного общества в историографии Азербайджана второй половины XX века // Материалы I Международной конференции по основам гуманитарных и социальных наук, Баку, 24 декабря 2021 г.
 Проблемы исторической демографии в исследованиях по территориально-демографическим вопросам Азербайджана XIX века в историографии Азербайджана во второй половина XX века - начало XXI века. IV Международная научная конференция «Мировые азербайджанцы: история и современность», Баку, 29-30 декабря 2021 г
 Изучение историко-демографических процессов в связи с мартовским геноцидом 1918 года азербайджанскими историками во второй половине XX века - начале XXI века. Республиканская конференция «Первая республика мусульманского Востока: научно-теоретические основы и основные направления государственного строительства», посвященная 104-летию Азербайджанской Демократической Республики, Баку, 27 мая 2022 г.
 Вопросы исторической демографии в изучении процессов связанных с этногенезом азербайджанского народа в Отечественной историографии во второй половине XX века - начале XXI века. Proceedings International conference “Ethnogenesis of the Azerbaijani people and the national identity issues”, Баку, 28 октября 2022 г.
 Влияние политических процессов происходивших в Северном Азербайджане в XIX веке на демографическую ситуацию Шуши в историографии Азербайджана XXI века. Республиканская научная конференция «История - культурное наследие Карабаха в музее», г. Баку, 1 ноября 2022 г.
 Историко-демографические вопросы в научном творчестве азербайджанского историка и археолога Мамедали Гусейнова. «AICNHS 1st International Conference on new horizons in science», Каир, 12 – 15 января 2023 г., стр. 108-113.
 Вопросы исторической демографии в исследованиях азербайджанских историков по средневековью во второй половине ХХ века. I Международная научно-практическая конференция «Современная наука: опыт, традиции, инновации», Берлин, 31 января – 1 февраля 2023 г., стр. 27-32.

Избранные статьи и программы

На азербайджанском языке 

 Almaniyanın Osmanlı imperiyasına müdaxiləsinin iqtisadi-siyasi köklər alman - rus tarixşünaslığın kontekstində // Tarix və Onun preblemlər № 3, 2006
 XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrində Almaniyanın Türkiyəyə müdaxiləsi və alman-inglis ziddiyyətləri rus - alman tarixşünaslığında // ADPU "Xəbərlər" Humanitar elmlər seriyası № 1., 2004
 XIX  əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Almaniyanın Türkiyəyə dair bank - kredit siyasəti alman və rus tarixşünaslığında // Tarix və Onun problemləri Bakı, 2013 № 2 s.346-351
 Azərbaycan xalqının qədim inancları tarixi tədqiqatlarda. Tarix və onun problemləri N3səh.267-272, 2015.
 Tarix fənninin tədrisində incəsənətlə tərbiyə BDU-nun Xəbərləri humanitar seriyası N3,səh.123-128, 2015.
 Anar İsgəndərov, Adil Mövlayi. Şeyxülislamlığın tarixi. Bakı, 2016 (переведено исторические источники)
 Xalqımızın Novruz Bayramı ilə bağlı inancları. Tarix və Onun problemləri N2, 2016. səh.327-331.
 Azərbaycan Xalqının Günəş kultuna dair inanclar. Tarix və Onun Problemlər №1 Tarix və Onun №1, Bakı 2017
 Azərbaycan xalqının qədim inanc, adət və mərasimlərində demoqrafik baxışlar. Tarix və Onun Problemləri №1, 2018, 344 - 349
 Azərbaycan Xalqının daşla bağlı inanclarında tarixi demoqrafiya məsələləri. GeoStrategiya № 02 (44) mart-aprel, 2018 il, s. 37-40.
 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xadimlərinin əsərlərində tarixi demoqrafik baxışlar. Tarix və Onun Problemləri № 2. 2018. s. 51-57
 Tarixi demoqrafiya proqramı // Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası Bakalavr seviyyəsi üçün Tarix fakültəsinin Tarixçi - 050206 üzrə İPF-B01. Bakı. 2018
 Azərbaycan xalqının qədim ailə institutu milli adət və inanclar sistemində // AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Elmi Əsərlər N1(6), 2018. s. 80-87
 Azərbaycan xalqının Günəşlə bağlı folklor nümunələrində tarixi demoqrafiya məsələləri. //AMEA- Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Elmi Əsərlər N2(7), 2018. s. 18-23.
 Azərbaycan xalqının təbiətlə bağlı inanclarında tarixi demoqrafiya məsələlərinin tədqiqi // Tarix və Onun problemləri, N3, 2018, s, 316-321.
 İbn Xəldunun tarixi-demoqrafik baxışları. Tarix və onun problemləri. N4, 2018. s.269-272.
 Azərbaycan tarixşünaslığında xalqımızın islamqədərki dəfn mərasimlərində tarixi demoqrafik məsələlərin tədqiqi. Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) №3, 2018, s.78–85.
 Tarixi demoqrafiyanın aktual məsələlərinə dair. Tarix və onun problemləri №1, 2019. s.269-275.
 İbn Sinanın tarixi-demoqrafik baxışları. Tarix və onun problemləri №2, 2019. s.382-386.
 Azərbaycan xalqının ağac və bitkilərlə bağlı qədim inanc, adət və mərasimlərində demoqrafik baxışlar."Folklorşünaslıq" beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2019. s.37-43.
 Antik dövr mütəfəkkir və alimlərinin demoqrafik baxışları. Tarix və Onun Problemləri, 2019, N3, s.357-361.
 Azərbaycanın qədim və orta əsrlər şəhər və əhalisi tarixi mənbələrdə. Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), №2, 2019, s.101-106.
 Azərbaycanın 20-30-cu illər tarixşünaslığında tarixi demoqrafiya məsələləri. Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), №3, 2019, s.109-116.
Azərbaycan xalqının su ilə bağlı qədim inanc, adət və mərasimlərində tarixi-demoqrafik baxışlar. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Elmi Əsərlər N2(9), 2019. s. 26-32.
Azərbaycan folklorunda ana ilə bağlı nümunələrdə tarixi-demoqrafiya məsələləri. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Elmi Əsərlər N1 (10) yanvar-iyun, 2020. s. 36-41.
XIX əsrdə Azərbaycanda cərəyan edən siyasi proseslərin demoqrafik vəziyyətə təsiri. Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (elmi-nəzəri toplu), VII buraxılış, Bakı, "Füyuzat", 2020, s.91-97.
Azərbaycan xalqının Vətənin müdafiəsi və ananın yenilməzliyi ilə bağlı inanclar sistemində tarixi demoqrafiya məsələləri. Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (elmi-nəzəri toplu), VII buraxılış, Bakı, "Füyuzat", 2020, s. 141-148.
Azərbaycan xalqının daşla bağlı inanclarında şəhid ruhlarına ehtiram və nəsil artımı ilə bağlı tarixi demoqrafik baxışlar. Tarix və Onun Problemləri, Bakı, 2020, Xüsusi buraxılış, s.113-119.
Azərbaycan 40-50-ci illər tarixşünaslığında tarixi demoqrafiya məsələləri. Tarix və Onun Problemləri, 2021, N1, s.165-168.
Azərbaycanın XX əsrin ikinci yarısı tarixşünaslığında tarixi demoqrafiya məsələləri. Humanitar və ictimai elmlər üzrə III Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Bakı, 2021, s.16-22
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin ailə modeli və nəsil artımı ilə bağlı tarixi demoqrafik baxışları. Tarix və Onun Problemləri, 2021, N2, s.257-261.
Nizami Gəncəvinin əsərlərində ətraf mühit, təbii-coğrafi amillər və məskunlaşma problemləri. İpək yolu, No.2, 2021, s.5-12.
Azərbaycan 60–70-ci illər tarixşünaslığında tarixi demoqrafiya məsələləri. Tarix və Onun Problemləri, 2021, N3, s.212-117.
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda Azərbaycan xalqının əhali artımı ilə bağlı tarixi-demoqrafik baxışları. Dədə Qorqud dünyası elmi-nəzəri jurnal, №1 (3), 2021, s.71-80.
XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan və Rusiya tarixçilərinin ibtidai cəmiyyətdə məskunlaşma və ona təsir edən amillərlə bağlı tədqiqat əsərlərində tarixi demoqrafiya məsələləri. Tarix və Onun Problemləri, 2021, N4, s.254-262.
XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan tarixçilərinin orta əsrlər dövrünə dair tədqiqat əsərlərində tarixi demoqrafiya məsələləri. Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (elmi-nəzəri toplu), VIII buraxılış, Bakı, "Füyuzat", 2021, 160 s, s.91–99.
XX əsrin ikinci yarısı – XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan tarixçilərinin 1918-ci ilin mart soyqırımları ilə bağlı tədqiqat əsərlərində tarixi demoqrafiya məsələləri. Tarix və Onun Problemləri, 2022, N1, s.52–61.
 XX əsrin ikinci yarısı – XXI əsrin əvvəlləri Azərbaycan və Rusiya tarixçilərinin orta əsrlər dövrünə dair tədqiqat əsərlərində tarixi demoqrafiya məsələləri. Tarix, insan və cəmiyyət, 1 (34), 2022, s.21–32.
 “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda doğum və ölümlə bağlı tarixi demoqrafiya məsələlər. Dədə Qorqud dünyası elmi-nəzəri jurnal, № 1, 2022, s.28-38.
 Azərbaycan xalçalarındakı naxışlarda tarixi demoqrafiya elementləri. Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), № 1, 2022, s.73–83.
 XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan tarixşünaslığında ibtidai dövrdə Qarabağda məskunlaşma ilə bağlı tarixi demoqrafiya məsələləri. Tarix və Onun Problemləri, 2022, N2, s.249–254.
 XX əsrin ikinci yarısı – XXI əsrin əvvəlləri Vətən tarixşünaslığında Azərbaycanın orta əsr şəhərlərinə dair tədqiqat əsərlərində tarixi demoqrafiya məsələləri. Tarix, insan və cəmiyyət, 2 (35), 2022, s.11-20.
 XX əsrin II yarısı Vətən tarixşünaslığında ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımları və sosial-iqtisadi dağıntıların qarşısının alınmasında Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının tədqiq. Azərbaycan və Türkiyənin iqtisadi əməkdaşlığının strateji istiqamətləri. Beynəlxalq elmi konfrans (26-27 may 2022). Sumqayıt, 2022, s.404-409.
 XX əsrin II yarısı Azərbaycan tarixşünaslığında antik dövr şəhərlərinə dair tədqiqat əsərlərində tarixi demoqrafiya məsələləri. Tarix, insan və cəmiyyət, 3 (36), 2022, s.13-25.
 Azərbaycan arxeoloq-tarixçisi Fazil Osmanovun XX əsrin II yarısı – XXI əsrin əvvəllərinə dair elmi tədqiqat əsərlərində tarixi demoqrafiya məsələləri. Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), № 3, 2022, s.62–74.

На русском языке 

 Попытки усиления Германии в Турции в конце XIX начале XX века на материалах русской и германской историографии  // Межкультурные коммуникации. Тбилиси, № 8. 2009. стр. 107-116.
 Историография банковско-кредитной политики Германии в Турции в конце XIX - начале XX века // Гилея. Научный вестник - Сборник научных статей по истории, философии и права Украинской Академии Наук. Киев, 2014 г. выпуск 83 (№4) стр. 131 - 134.
 Программа Историографии по истории США., БГУ, 2016.
 Культ Солнца в доисламской системе верований Азербайджанского народа. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,  Uluslararası Hakemi Dergi Cilt:IV/sayı:XI/Mayıs/MMXVII, Ankara Üniversitesi, 2017. стр. 200-209.
 Культ Солнца в древней системе верований азербайджанцев.  İrs-Наследие, №5 (89), 2017. стр. 32-37.
К символике орнамента на азербайджанских коврах. İrs-Наследие, №110, 2021, стр.40-44.

На английском языке 

 Study of historical demographic issues in pre-Islamic funeral ceremonies of Turkic peoples in Azerbaijani historiography. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt:8/sayı:2/Haziran, Ankara, 2021, s. 481-494.

Книги 
 Искендеров А., Мамедов А. Историческая демография. Баку, "Elm və təhsil", 2017, 164 с.
 Мамедов А., Халилзаде А. Историография истории США. Учебное пособие по специальности 050211 Регионоведение (американистика). Баку, "АГУКИ", 2018, 142 с.
 Məmmədov A. Tarixi demoqrafiya. Dərslik. Bakı, "ADMİU nəşriyyatı", 2019, 232 s..

Награды 

 2017 — Почетная грамота по случаю 50-летия со дня рождения за заслуги перед развитием науки и образования в Азербайджане, роль в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и вклад в повышение престижа Бакинского государственного университета.
 2019 — Медаль «100-летие Бакинского Государственного Университета».

Ссылки 
 http://history.bsu.edu.az 
 Студенты исторического факультета встретились с Айдыным Мамедовым 
 A.Məmmədovun Təqdimatında Elmi Seminar - BDU Tarix Tələbə Elmi Cəmiyyəti 
 Aydın Məmmədov - "Ovqat" verilişi (Mədəniyyət TV, 02.12.2022) в YouTube 
 Ustad dərsi | Muğamın tarixi | Aydın Məmmədov | 17.12.2022 в YouTube

Примечания 

Историки Азербайджана XXI века